Colombino – variante del nome Colombo
 Colombino – cultivar di olivo toscana